Стилианос (Сте́лиос) Малеза́с (; 11 марта 1985, Катерини) — греческий футболист, защитник. Главный тренер команды ПАОК до 19 лет. Выступал в сборной Греции.

Клубная карьера 
Малезас — воспитанник «Катерини». В 2003 году Стелиос перешёл в ПАОК и подписал первый профессиональный контракт. В сезоне 2004/05 играл в аренде в «Иродотосе» и по возвращении в ПАОК постепенно начал привлекаться к играм основной команды.

В сезоне 2008/09 Малезас стал основным защитником клуба из Фессалоников. 6 февраля 2009 года Стелиос продлил с ПАОКом контракт до 2013 года. 11 июля 2014 года Малезас заключил двухлетний контракт с греческим «Панетоликосом». А затем снова вернулся в ПАОК.

24 июня 2019 года Малезас на правах свободного агента присоединился к «Шкода Ксанти».

Карьера в сборной 
28 февраля 2010 года Малезас был вызван в сборную Греции на товарищеский матч с командой Камеруна, но на поле не вышел. Месяцем позже стало известно, что тренер греческой команды Отто Рехагель включил игрока в заявку на чемпионат мира, где Стелиос также не провёл ни одного матча.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Фортуна» (Дюссельдорф)

Футболисты Греции
Игроки сборной Греции по футболу
Игроки ФК ПАОК
Игроки ФК «Фортуна» Дюссельдорф
Игроки ФК «Панетоликос»
Игроки ФК «Ксанти»